Эдильбаевская порода овец — это вид казахских курдючных овец, которых она на сегодня и представляет. Наиболее распространена в центральном и северном регионах Казахстана. Вес эдильбаевских баранов достигает 145 кг, овец — 110 кг. Овцы отличаются большой энергией роста и скороспелостью. К 4-месячному возрасту весят 40—45 кг и могут уже забиваться на мясо. Особенность казахских курдючных овец — это собственно курдюк, курдючный жир. Курдюк может весить до 15 кг.

Эдильбаевская порода овец относится к грубошерстным овцам мясо-сального направления. Как и все казахские курдючные овцы она наиболее приспособлена для кочевого отгонного овцеводства, которым занимались и до сих пор занимаются жители казахских степей. Они приспособлены к суровым условиям Казахстана, отлично переносят сильные холода, снегопады и ветер. Легко переносят и жару, длительное отсутствие воды. Её физиологические особенности строения помогают преодолевать достаточно большие расстояния в поисках пищи и воды, питаясь исключительно скудной степной растительностью.

Молоко казахских курдючных овец отличается высокой жирностью (6—8 %). Матка может давать до 120 литров молока в год и может использоваться для приготовления кисло-молочных продуктов, курта, а также масла и сыра. Шерсть жесткая (с одной головы состригается до 3 кг.), но активно использовалась для изготовления пим, кошмы, шерстяной одежды, ковров и т. д.

Благодаря своим достоинствам, эдильбаевская порода овец сейчас получила распространение за пределами Казахстана, разводится во многих хозяйствах России, Украины, Башкирии.

Литература 
 Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор: В. К. Месяц. 1989.
 Термины и определения, используемые в селекции, генетике и воспроизводстве сельскохозяйственных животных. — М.: ВНИИплем. И. М. Дунин. 1996.
 
грубошёрстные овцы